Santsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Santasaari (ö i Finland, Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Santsaari (ö i Finland), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar